Il doppio femminile dell'AEGON International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Lisa Raymond e Rennae Stubbs sono le campionesse in carica, ma la Stubbs ha deciso di non partecipare a questa edizione. La Raymond gioca in coppia con Liezel Huber.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno sconfitto in finale Liezel Huber e Lisa Raymond per 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (finale)

  Sania Mirza /  Elena Vesnina (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2011